Lauda – canzone sacra in volgare.
 Luigi Lauda – scrittore, poeta e storico italiano di origine arbëreshë.
 Mathias Lauda – pilota automobilistico austriaco del Campionato del mondo endurance, figlio di Niki Lauda.
 Niki Lauda – ex pilota automobilistico austriaco di Formula 1.
 Lauda Air- compagnia aerea austriaca